Десенка — інша назва річки Десни, притоки Південного Бугу
 Десенка (Чорторий) — протока Дніпра
 Десенка — зупинний пункт Південно-Західної залізниці